55-й выпуск  Тура Дренте — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла 11 марта 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал нидерландский велогонщик Ян-Виллем ван Схип из команды «Delta Cycling Rotterdam».

Участники 
В гонке приняли участие 21 команда: 2 команды категории UCI WorldTeam, 10 проконтинентальных команд и 9 континентальных. Всего на старт соревнования вышел 161 гонщик. До финиша доехали 94 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2017 на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Март 2017 года